Der Schachwettkampf Fischer–Reshevsky wurde im Juli/August 1961 in New York und Los Angeles ausgetragen. Er war auf 16 Partien angesetzt, von denen aber nur elf gespielt wurden. Beim Stand von 5,5:5,5 trat Fischer zur zwölften und dreizehnten Partie nicht an, woraufhin Reshevsky zum Sieger erklärt wurde.

Vorgeschichte 
Samuel Reshevsky war seit den 1930er Jahren einer der stärksten Schachspieler der USA und galt in den 1950er Jahren als stärkster Spieler außerhalb der Sowjetunion. Mit dem jungen Robert Fischer war ihm innerhalb der USA ein Konkurrent erwachsen, der von 1957 bis 1961 viermal in Folge die USA-Meisterschaft gewinnen konnte. Im Januar 1961 siegte Fischer mit 9 Punkten aus 11 Partien, während Reshevsky nicht unter die ersten Drei kam.

Reshevsky erklärte daraufhin öffentlich, dass Fischer bisher nichts Besonderes gezeigt habe und in einem Match keine Chance gegen ihn hätte. Fischer nahm die Herausforderung an und Jacqueline Piatigorsky stellte einen Preisfonds von 6000 US-Dollar zur Verfügung, ein Betrag, der damals für Wettkämpfe um die Schachweltmeisterschaft üblich war.

Der Wettkampf erweckte großes öffentliches Interesse. Die Zeitschrift Chess Life befragte die führenden Großmeister der Welt, welchen Ausgang sie erwarten würden, und die meisten prognostizierten einen Sieg Reshevskys.

Verlauf 
In der ersten Partie unterliefen Fischer, der mit Schwarz spielte, in der Königsindischen Verteidigung zwei Eröffnungsungenauigkeiten, die ihn in die Defensive zwangen. Ein schlechteres Turmendspiel hielt er lange in der Remisbreite, bis er in einer technischen Stellung einen entscheidenden Fehler machte und die Partie verlor. In der zweiten Partie verbesserte Fischer in der Drachenvariante der Sizilianischen Verteidigung die Partie Aljechin-Botwinnik aus dem AVRO-Turnier 1938 und gewann die Partie im Angriff. Die dritte und vierte Partie endeten unentschieden.

Die fünfte Partie war die dramatischste des Wettkampfes. Fischer nahm sie in seine Partiensammlung Meine 60 denkwürdigen Partien auf und später wurde sie von Robert Hübner, Mark Dworezki und Garri Kasparow ausführlich analysiert. Aus einer Isolanistellung heraus ergaben sich scharfe Verwicklungen im Mittelspiel und es entstand ein kompliziertes Endspiel, in dem Fischer einen Springer und zwei Bauern für einen Turm hatte. Reshevsky hatte im Wettlauf der Freibauern eine Gewinnstellung, fand aber nicht die stärkste Fortsetzung und verlor sogar noch. In seiner nächsten Weißpartie gelang es Reshevsky allerdings, mit einem schön herausgespielten Sieg in der Nimzowitsch-Indischen Verteidigung auszugleichen. Nachdem die nächsten vier Partien ebenfalls Remis endeten, stand der Wettkampf 5,5:5,5.

Die zwölfte Partie war für einen Samstag angesetzt, obwohl allgemein bekannt war, dass Reshevsky als orthodoxer Jude an Samstagen nicht vor Sonnenuntergang zu spielen bereit war. Daher wurde entschieden, die Partie auf Sonntag 13 Uhr 30 zu verschieben. Hier schaltete sich Frau Piatigorsky ein, die wünschte, dass die Partie bereits um 11 Uhr beginnt, da sie am Abend ein Konzert ihres Ehemannes Gregor Piatigorsky besuchen wollte – und das Organisationskomitee folgte ihrem Wunsch. Fischer protestierte vergeblich gegen diese Entscheidung, trat zur zwölften Partie nicht an und Reshevsky erhielt kampflos den Punkt zugesprochen. Nachdem Fischer auch zur dreizehnten Partie nicht erschien, wurde Reshevsky zum Sieger erklärt und erhielt 65 % des Preisfonds.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Schachwettkampf Fischer–Reshevsky
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! Punkte
|-
| align=left | Robert Fischer ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 5,5
|-
| align=left | Samuel Reshevsky || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 5,5
|}

Partien

1. Partie 

 Reshevsky–Fischer 1:0
 New York, 16. Juli 1961
 Königsindische Verteidigung, E97
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. Le2 0–0 6. Sf3 e5 7. 0–0 Sc6 8. Le3 Sg4 9. Lg5 Lf6 10. Lxf6 Sxf6 11. d5 Se7 12. Se1 Sd7 13. Sd3 f5 14. exf5 gxf5 15. f4 Sg6 16. Dd2 Te8 17. fxe5 Sdxe5 18. Sxe5 Txe5 19. Sb5 Ld7 20. Ld3 Lxb5 21. cxb5 Dd7 22. Df2 f4 23. Lxg6 hxg6 24. Dxf4 Tae8 25. Tad1 Dg7 26. h3 T5e7 27. Td2 Te4 28. Df2 b6 29. a3 T8e5 30. Df6 Dxf6 31. Txf6 Kg7 32. Tff2 Kh6 33. Kh2 Tc4 34. Tc2 Txc2 35. Txc2 Txd5 36. a4 Td4 37. b3 Td3 38. Txc7 Txb3 39. Txa7 d5 40. Td7 Td3 41. Td6 Td4 42. Txb6 Txa4 43. Kg3 Tb4 44. Tb8 d4 45. Kf3 Tb3+ 46. Ke4 d3 47. Ke3 g5 48. Tb6+ Kg7 49. Kd2 Kf7 50. g3 Tb2+ 51. Kxd3 Tb3+ 52. Kc4 Txg3 53. Th6 Kg7 54. Tc6 Txh3 55. b6 Th1 56. Kb5 Tb1+ 57. Ka6 Ta1+ 58. Kb7 g4 59. Kc8 Ta6 60. Kc7 1:0

2. Partie 

 Fischer–Reshevsky 1:0
 New York, 18. Juli 1961
 Sizilianische Verteidigung, B32
 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 5. Sc3 Lg7 6. Le3 Sf6 7. Le2 0–0 8. f4 d6 9. Sb3 Le6 10. g4 d5 11. f5 Lc8 12. exd5 Sb4 13. Lf3 gxf5 14. a3 fxg4 15. Lg2 Sa6 16. Dd3 e6 17. 0–0–0 Sxd5 18. h3 g3 19. Thg1 Dd6 20. Lxd5 exd5 21. Sxd5 Kh8 22. Lf4 Dg6 23. Dd2 Lxh3 24. Txg3 Lg4 25. Th1 Tfe8 26. Se3 De4 27. Dh2 Le6 28. Txg7 Kxg7 29. Dh6+ Kg8 30. Tg1+ Dg6 31. Txg6+ fxg6 32. Sd4 Tad8 33. Le5 Td7 34. Sxe6 Txe6 35. Sg4 Tf7 36. Dg5 Tf1+ 37. Kd2 h5 38. Dd8+ 1:0

3. Partie 

 Reshevsky–Fischer ½:½
 New York, 20. Juli 1961
 Nimzo-Indische Verteidigung, E40
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 d5 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 0–0 7. cxd5 exd5 8. Ld3 c5 9. Se2 Sc6 10. 0–0 Lg4 11. f3 Lh5 12. Tb1 b6 13. Sf4 Lg6 14. g4 cxd4 15. cxd4 Tc8 16. Tb2 Lxd3 17. Dxd3 Se7 18. g5 Se8 19. e4 Sg6 20. Se2 f6 21. gxf6 Sxf6 22. e5 Sh5 23. f4 Dh4 24. Df3 Kh8 25. Le3 ½:½

4. Partie 

 Fischer–Reshevsky ½:½
 New York, 24. Juli 1961
 Sizilianische Verteidigung, B32
 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 5. Le3 Lg7 6. Sc3 Sf6 7. Lc4 0–0 8. Lb3 Sg4 9. Dxg4 Sxd4 10. Dd1 Sxb3 11. axb3 b6 12. Dd5 Lxc3+ 13. bxc3 Dc7 14. 0–0–0 Dxc3 15. Ld4 Dc6 16. De5 f6 17. Dxe7 Lb7 18. f3 a5 19. Lxb6 Tac8 20. c4 Tfe8 21. Dd6 a4 22. Dxc6 Lxc6 23. b4 f5 24. exf5 gxf5 25. Kb2 Te2+ 26. Kc3 Txg2 27. Thg1 Txg1 28. Txg1+ Kf7 29. f4 Ld5 30. Lc5 Le6 31. Td1 a3 32. Kb3 a2 33. Kxa2 Lxc4+ 34. Kb2 Le6 35. Kc3 Tc6 36. Td3 d6 37. Txd6 Txd6 38. Lxd6 Ld5 39. b5 Ke6 40. Lb8 Le4 41. Kd4 Lh1 42. h4 h5 ½:½

5. Partie 

 Reshevsky–Fischer 0:1
 Los Angeles, 27. Juli 1961
 Abgelehntes Damengambit, D42
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 d5 4. cxd5 Sxd5 5. Sf3 c5 6. e3 Sc6 7. Ld3 Le7 8. 0–0 0–0 9. a3 cxd4 10. exd4 Sf6 11. Lc2 b6 12. Dd3 Lb7 13. Lg5 g6 14. Tfe1 Te8 15. h4 Tc8 16. Tac1 Sd5 17. Se4 f5 18. Sc3 Lxg5 19. Sxg5 Sf4 20. De3 Dxd4 21. Sb5 Dxe3 22. fxe3 Sxg2 23. Kxg2 Sd4+ 24. Le4 Lxe4+ 25. Sxe4 Sxb5 26. Sf6+ Kf7 27. Sxe8 Txe8 28. a4 Sd6 29. Tc7+ Kf6 30. Tec1 h6 31. Txa7 Se4 32. Ta6 Td8 33. Tc2 Td3 34. Txb6 Txe3 35. a5 f4 36. Tf2 Sxf2 37. Kxf2 Te4 38. b4 Te3 39. a6 Ta3 40. Tc6 g5 41. hxg5+ hxg5 42. b5 g4 43. Tc8 Kf5 44. b6 g3+ 45. Ke1 Ta1+ 46. Ke2 g2 47. Tf8+ Ke4 48. Txf4+ Kxf4 49. b7 g1=D 50. b8=D+ Kf5 51. Df8+ Ke4 52. Da8+ Kd4 53. Dd8+ Kc4 54. Dd3+ Kc5 55. Dc3+ Kd6 56. Dd2+ Ke5 57. Db2+ Kf5 0:1

6. Partie 

 Fischer–Reshevsky ½:½
 Los Angeles, 30. Juli 1961
 Sizilianische Verteidigung, B32
 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 5. Sc3 Lg7 6. Le3 Sf6 7. Lc4 0–0 8. Lb3 Sg4 9. Dxg4 Sxd4 10. Dh4 Da5 11. 0–0 Lf6 12. Dg4 d6 13. Dd1 Sc6 14. Dd3 b6 15. Dd2 La6 16. Tfd1 Lxc3 17. bxc3 Se5 18. Ld4 Sc6 19. Dh6 Sxd4 20. cxd4 Tac8 21. Te1 e5 22. dxe5 Dxe5 23. Tad1 Lc4 24. Dd2 Lxb3 25. cxb3 Tc6 ½:½

7. Partie 

 Reshevsky–Fischer 1:0
 Los Angeles, 1. August 1961
 Nimzo-Indische Verteidigung, E51
 1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. c4 e6 4. Sc3 Lb4 5. e3 0–0 6. Ld3 Sc6 7. a3 Lxc3+ 8. bxc3 Sa5 9. Sd2 c5 10. 0–0 b6 11. cxd5 exd5 12. f3 Te8 13. Te1 Le6 14. Ta2 Tc8 15. Sf1 cxd4 16. cxd4 h5 17. h3 h4 18. Tf2 Dd7 19. e4 dxe4 20. fxe4 Lb3 21. Dd2 Lc4 22. Lc2 Sb3 23. Lxb3 Lxb3 24. e5 Sd5 25. Dg5 De7 26. Dg4 Tc6 27. Lg5 Dxa3 28. Dd7 1:0

8. Partie 

 Fischer–Reshevsky ½:½
 Los Angeles, 3. August 1961
 Sizilianische Verteidigung, B36
 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 5. c4 Sf6 6. Sc3 Sxd4 7. Dxd4 d6 8. Le2 Lg7 9. Le3 0–0 10. Dd2 Le6 11. 0–0 Da5 12. Tac1 Tfc8 13. b3 a6 14. f4 Lg4 15. Ld3 Ld7 16. h3 Lc6 17. Df2 Sd7 18. Sd5 Lxd5 19. exd5 b5 20. Tfe1 Sc5 21. Lb1 bxc4 22. Txc4 Sd7 23. Ld2 Db6 24. Txc8+ Txc8 25. Dxb6 Sxb6 26. Txe7 Lc3 27. Lxc3 Sxd5 28. Td7 Sxc3 29. Ld3 d5 30. Lxa6 Ta8 31. Td6 Sxa2 32. Lb7 Tb8 33. Lxd5 Sc1 34. f5 gxf5 35. Tf6 Sxb3 36. Txf5 Kh8 37. Txf7 Sc5 38. Tc7 Sa6 39. Tc4 Td8 40. Le6 Td6 41. Lf5 Tf6 42. Ld3 h6 43. Kh2 Kg7 44. Kg3 Sb8 45. Le4 Tf7 46. Ld5 Td7 47. Lf3 Tf7 48. Lh5 Ta7 49. Tg4+ Kh8 50. Te4 Kg7 51. Te6 Sa6 52. Tg6+ Kh7 53. Td6 Sc5 54. Lg6+ Kg7 55. Lf5 Ta6 56. Td5 Se6 57. Te5 Ta3+ 58. Kf2 Sf4 59. Te4 Sd5 60. Tg4+ Kf6 61. Le4 Se7 62. Tf4+ Kg7 63. Lf3 Ta5 64. Tc4 Te5 65. Kg3 Te6 66. Tc7 Kf6 67. Kg4 Te5 68. h4 Tb5 69. Tc4 Tb6 70. Le4 Kf7 71. Tc7 Kf6 72. Kh5 Tb5+ 73. Kg4 Tb4 74. Kf3 Tb3+ 75. Kf2 Tb4 76. Ke3 Tb3+ 77. Kf4 Sg6+ 78. Kg4 Tb4 79. Tc6+ Kf7 ½:½

9. Partie 

 Reshevsky–Fischer ½:½
 Los Angeles, 6. August 1961
 Königsindische Verteidigung, E97
 1. c4 Sf6 2. d4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 0–0 5. Le2 d6 6. Sf3 e5 7. 0–0 Sc6 8. Le3 Te8 9. dxe5 dxe5 10. Dxd8 Sxd8 11. Sb5 Se6 12. Sg5 Te7 13. Tfd1 c6 14. Sxe6 Lxe6 15. Sc3 Td7 16. Txd7 Lxd7 17. Tb1 Sg4 18. Ld2 Le6 19. f3 Sf6 20. Le3 Lf8 21. Td1 Sd7 22. Sa4 f6 23. h4 Le7 24. g3 Kf8 25. Kg2 Ke8 26. Kf2 Lf7 27. Kg2 Tc8 28. f4 exf4 29. gxf4 f5 30. exf5 gxf5 31. b3 Ta8 32. Ld3 Le6 33. Sc3 Kf7 34. Se2 Sc5 35. Lc2 Se4 36. Kf3 Tg8 37. Tg1 Txg1 38. Lxg1 Lxh4 39. Lxa7 h5 40. Sd4 Sd6 41. Lb8 Lf6 42. Ke3 Lxd4+ 43. Kxd4 Se4 44. Lxe4 fxe4 45. Kxe4 Kg6 46. f5+ Lxf5+ 47. Kd4 Lb1 48. a3 Lc2 49. b4 b5 50. Kc5 La4 51. cxb5 cxb5 52. Kd4 ½:½

10. Partie 

 Fischer–Reshevsky ½:½
 Los Angeles, 8. August 1961
 Sizilianische Verteidigung, B36
 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 5. c4 Sf6 6. Sc3 Sxd4 7. Dxd4 d6 8. Le2 Lg7 9. Le3 0–0 10. Dd1 Ld7 11. 0–0 Lc6 12. f3 Sd7 13. Dd2 Tc8 14. Tac1 a5 15. Kh1 Sc5 16. b3 Db6 17. Sd5 Lxd5 18. cxd5 Db4 19. Dxb4 axb4 20. Ld2 Ta8 21. Tc2 Lc3 22. Lxc3 bxc3 23. b4 Sa4 24. a3 f5 25. Lb5 fxe4 26. fxe4 Txf1+ 27. Lxf1 Kg7 28. Lb5 Kf6 29. Lxa4 Txa4 30. Txc3 Ke5 31. Tc7 Kf6 32. Tc3 Ke5 33. Kg1 Kxe4 34. Tc7 Kxd5 35. Txe7 b5 36. Txh7 Txa3 37. Tg7 Tb3 38. Txg6 Txb4 39. Tg5+ Ke6 40. Kf2 d5 ½:½

11. Partie 

 Reshevsky–Fischer ½:½
 Los Angeles, 10. August 1961
 Königsindische Verteidigung, E98
 1. c4 Sf6 2. d4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 0–0 5. Le2 d6 6. Sf3 e5 7. 0–0 Sc6 8. d5 Se7 9. Se1 Sd7 10. Sd3 f5 11. exf5 Sxf5 12. f3 Sd4 13. Se4 b6 14. Lg5 De8 15. Ld2 a5 16. Te1 Sxe2+ 17. Dxe2 h6 18. b3 g5 19. a3 Dg6 20. b4 Sf6 21. bxa5 g4 22. Sdf2 gxf3 23. Dxf3 Sh5 24. De3 bxa5 25. Tac1 Lf5 26. c5 Sf4 27. Dg3 Lxe4 28. Txe4 Dxe4 29. Sxe4 Se2+ 30. Kh1 Sxg3+ 31. hxg3 Ta6 32. cxd6 cxd6 33. a4 Tf7 34. g4 Lf8 35. Kh2 Kh7 36. Tc8 Tb6 37. Ta8 Tb3 38. Lxa5 Tf4 39. Lc7 Txe4 40. Txf8 Td3 41. Tf6 Txg4 42. Txd6 Tg7 43. Tc6 Txd5 44. Tc2 e4 45. a5 Td3 46. Lf4 Tf7 47. g3 e3 48. Tc1 Te7 49. Te1 Ta3 50. Te2 Kg6 51. Kg2 Txa5 52. Txe3 Ra2+ 53. Kf3 Tb7 54. Te6+ Kf5 55. Te5+ Kf6 56. Td5 Tb3+ 57. Kg4 ½:½

Folgen 
In ihrer Berichterstattung über das Match griffen die amerikanischen Medien Fischer scharf an und auch der Amerikanische Schachverband stellte sich hinter Reshevsky. Fischer dagegen fühlte sich zu Unrecht angegriffen. Kasparow vermutet, dass diese Erfahrung eine Hauptursache für Fischers Antisemitismus war. Sein Gegner, der Hauptsponsor, die Verbandsfunktionäre, die Journalisten und die Schiedsrichter waren Juden. Fischers Beziehung zu Reshevsky blieb noch einige Jahre angespannt, bis sie beim Interzonenturnier 1970 auf Mallorca wieder freundlich miteinander umgingen und viel Zeit miteinander verbrachten.

Weblinks 
 Schachwettkampf Fischer–Reshevsky (1961) – alle Partien bei: chessgames.com

Quellen 
 Garry Kasparov: On my great predecessors, Part IV, S. 260 ff.

Schachwettbewerb
Sportveranstaltung in New York City
Sportveranstaltung in Los Angeles
Schach (Vereinigte Staaten)
Schachveranstaltung 1961